Leslie "Jake" Ryan (Cody Linley) es uno de los personajes (el exnovio de Hannah/Miley) de la serie Hannah Montana.

Biografía 
Jake Ryan es un famoso estrella-adolescente. Se le conoce por ser el héroe de la serie "El Cazador de Zombies". Miley y él están enamorados, pero ella no lo quiere reconocer. El verdadero nombre de Jake es Leslie. También sabe el secreto de Miley, pero no se lo revela a nadie porque él la considera una gran "amiga". Cuando por fin Jake y Miley se dan su primer beso, él le dice que debe irse por cuatro meses. Cuando regresa le revela a Miley que está enamorado de ella pero terminan siendo solo amigos. Es una relación muy inestable ya que vuelve y rompen.

El nuevo amor de Jake 
Después de esto se convierten en amigos, pero Jake empezó a salir con Mikayla (Selena Gomez), la archi-enemiga de Hannah Montana. Eso hace que Miley se ponga muy celosa e intenta que ellos rompan, pero Hannah y Mikayla se hacen amigas, aunque igual la sigue odiando.

En la temporada 3, Hannah da un concierto en Las Vegas, en donde después aloja en un hotel donde encuentra a Traci, y esta le dice que se va a casar con Jake, por tanto a Hannah no le hace gracia porque cree que son muy jóvenes, pero todo resultó ser una broma, al final del episodio Hannah besa a Jake para hacerle creer que no siente nada por él, pero realmente a ellos les encantó el beso. En otro episodio Jake y Miley vuelven pero ocultamente sin que nadie lo sepa, sobre todo su padre, quien se acaba enterando y se enfada por todos los problemas que han tenido. Pero Hannah debe elegir si se queda con Jake o con Jesse, un chico a quien conoció en una banda. Al final se queda con Jake.
En la temporada 4 Jake está con Miley y Oliver quien llega de gira para visitar a Lilly. Le muestra una foto en la cual Jake muerde la oreja de una chica, Lilly y Oliver no saben cómo decirle a Miley, y Lilly hace que Miley llame a Jake lo que hace que Jake vuelva a casa de Miley luego en un programa en el que Hannah canta con Shery Crown en un especial de Navidad. Un niño dice que si Jake es infiel, Oliver y Lilly le confiesan a Miley y le muestran la fotografía, Hannah en el especial haciendo de "Señora Claus" ella dice a Jake lo cual está enfadada y al final Miley termina con Jake. El capítulo se titula "El Final"

Ryan, Jake